Der Interwetten German Darts Grand Prix 2022 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 18. April 2022 nach zweijähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das dritte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 ist. Austragungsort war dabei zum vierten Mal das Zenith in München.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen, welcher im Halbfinale gegen Luke Humphries ausschied. Im Finale gegen Martin Lukeman holte sich Humphries mit 8:2 Legs den Turniersieg.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 10. Februar 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 11. Februar 2022
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 10. Februar 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 24. Februar 2022
 1 Gewinner eines Associate Qualifiers vom 23. Februar 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 29. Januar 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 5. März 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Gerwyn Price
  José de Sousa
  Michael Smith
  Peter Wright
  Jonny Clayton
  Joe Cullen
  Michael van Gerwen
  Brendan Dolan
  Ryan Searle
  Rob Cross
  Dirk van Duijvenbode
  Dimitri Van den Bergh
  Damon Heta
  Luke Humphries
  Callan Rydz
  Krzysztof Ratajski

Tour Card Qualifier
  Keegan Brown
  Kim Huybrechts
  Boris Krčmar
  Madars Razma
  Chris Dobey
  Alan Soutar
  Berry van Peer
  Adam Hunt
  Jermaine Wattimena
  James Wilson
  Dave Chisnall
  Keane Barry
  Raymond van Barneveld
  Jim Williams
  Danny Baggish
  Luke Woodhouse
  Vincent van der Voort
  Scott Waites

  Ryan Meikle
  Adam Gawlas
  Martin Lukeman
  Jeffrey de Zwaan
  Max Hopp
  John O’Shea

Associate Qualifier
  Wesley Plaisier
  Thomas Junghans

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Martin Schindler

Host Nation Qualifier
  Lukas Wenig
  Dragutin Horvat

Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung. Außerdem war das Turnier auf Sport1 zu sehen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022
Dartwettbewerb in München
Freimann